Trichopeza är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani 1856. Trichopeza ingår i familjen Brachystomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Trichopeza